Петроглифы Серектас находятся в одноимённых горах.

Исторические события 
Петроглифы в горах Серектас впервые были выявлены Н. Н. Пантусовым в самой первой в истории археологической разведочной экспедиции в Чу-Илийские горы в 1897 г. В 1992 г.
В районе гор Серектас археологом А. Е. Рогожинским и геологом Б. Ж. Аубекеровым проводилась разведка, выявившая на правом берегу реки Серектас несколько небольших скоплений петроглифов и старинных надписей, стоянки и могильники разных эпох. В 2000—2001 гг. в районе гор Серектас археолого-геологической группой под руководством Б. Ж. Аубекерова и Р. Сала также обнаружен ряд местонахождений петроглифов и поселения эпохи бронзы, стоянки раннего железного века и нового времени. Изучение петроглифов и раскопки на поселениях проводились А. Н. Марьяшевым, А. С. Ермолаевой, С. А. Потаповым.
В 2007 году в верховье реки Серектас, на утесе над руинами поселения XIX века, А. Е. Рогожинским обнаружены выбитые арабографичные надписи и тамга типа тумар племени шапырашты Старшего жуза с датой «1869 год». Надписи содержат имя Малыбая Килбайулы, состоявшего в последней трети XIX в. в ауле № 3 Куртинской волости, а затем управителем той же волости. В 0,5 км от этой зимовки обнаружены руины крупной каменной постройки (мечети конца XIX — начала XX века), вблизи которой на склоне сопки находятся пять скальных плоскостей с арабографичными надписями.

Описание памятника 
Горы Серектас и долина одноименной реки (правый приток реки Ащысу) относятся к северо-восточной периферии центральной части Чу-Илийских гор. По экологическим условиям это сравнительно скупой водными ресурсами и пастбищными угодьями район, удобный для обитания относительно небольших групп кочевников, о чем свидетельствуют состав и топография известных в данной местности памятников разных исторических эпох. К примеру, в этом месте известно только одно поселение поздней бронзы, частично изученное раскопками и расположенное у южного склона главного массива Серектас, на правом берегу реки. На этом месте также же обнаружено всего 3-4 плоскости с маловыразительными петроглифами эпохи бронзы. Значительно чаще встречаются стоянки кочевников, датирующиеся от рубежа н. э. до XX в. включительно. Возле одной из стоянок «усуньского» периода (раскопки А. Н. Марьяшева и С. А. Потапова) на скале выбито много разновременных рисунков, в том числе раннего железа, средневековья, а также арабографичные надписи-автографы и петроглифы, изображения юрт и стационарных жилищ с дверями, окнами, наподобие построек на зимниках казахов XIX — начала XX в. Данные петроглифы отражают обстоятельства не только завершающего этапа расселения в Семиречье казахских родов, но и перехода кочевников к более сложной организации хозяйства и быта в рамках осуществлявшейся в тот период колониальной политики (изъятие земель под переселенческие поселки, «земельная теснота» и упадок кочевого хозяйства, разложение аула и оседание кочевников).

В одном из пунктов, на скале над руинами стоянки того же периода, вместе с обще племенной тамгой шапырашты (тумар) дважды выбита арабографичная именная надпись «Малыбай Килбайулы» и дата «1869 год». В списке юртовладельцев Куртинской волости Верненского уезда за 1871 г. Малдыбай, сын Кийлибая Джанакина (Джанаханова), значится в ауле № 3, состоявшем из шапырашты рода асыл отделений ажике и кеней, совместно с отцом он владел 400 баранов, 54 лошадьми и 8 верблюдами. Имя зажиточного и деятельного Малдыбая Кийлибаева неоднократно встречается в других документах, из которых следует, что уже в 1879 г. он был избран волостным управителем Куртинской волости, а отец его – старшиной родного аула № 3. Однако из тех же документов следует, что Малдыбай был неграмотным и вместо личной подписи ставил только родовую тамгу-тумар, поэтому надпись и дата основания зимовки в Серектасе, вероятно, выбиты кем-то от имени заказчика. Вблизи надписей и зимовки волостного управителя сохранились руины крупной каменной постройки мечети, рядом с которой на пяти камнях есть молитвенные надписи и автографы, один из которых датируется 1916 г.

Местонахождение объекта 
Горы Серектас расположены в 18 км к северо-востоку от посёлка Карабастау Жамбылского района Алматинской области, в 20 км к востоку от Историко-культурного и природного заповедника «Тамгалы».

Сохранность памятника 
Комплекс памятников гор Серектас находится под охраной государства, но не входит в Государственный список памятников истории и культуры. Физическая охрана памятников на месте отсутствует, на территории находится несколько фермерских крестьянских хозяйств.

Литература 
1. Марьяшев А. Н., Горячев А. А. Наскальные изображения Семиречья. Алматы. 2002.
2. Рогожинский А. Е. Тамги Тамгалы // Древности Жетысу. Памятники археологии Жамбылского района. Алматы, 2016. С. 161—174.

Петроглифы Казахстана
Археологические памятники Алматинской области
Жамбылский район (Алматинская область)